Kleméntievo (Ivànovo), localitat de la província d'Ivànovo, a Rússia
 Kleméntievo (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia